Hyde Park kan have flere betydninger:

 Hyde Park, London, England
 Hyde Park, New York, USA
 Hyde Park, South Yorkshire, England
 Hyde Park, West Yorkshire, England